Sokrates död kan avse:

Sokrates död (dikt) – dikt av Alphonse de Lamartine från 1823
Sokrates död – en roman av Lars Gyllensten från 1960
Sokrates död (målning av Jacques-Philipe-Joseph de Saint-Quentin) – målning av Jacques-Philipe-Joseph de Saint-Quentin från 1762
Sokrates död (målning av Jean-Baptiste Alizard) – målning av Jean-Baptiste Alizard från 1762
Sokrates död (målning av François-Louis-Joseph Watteau) – målning av François-Louis-Joseph Watteau från 1780
Sokrates död (målning) – målning av Jacques-Louis David från 1787
Sokrates död (målning av Jean-François Pierre Peyron) – målning av Jean-François Pierre Peyron från 1787